Gertschosa är ett släkte av spindlar. Gertschosa ingår i familjen plattbuksspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Plattbuksspindlar
Gertschosa